ATG puede referirse a:
 Antigua y Barbuda, por su código ISO 3166-1.
 Armamento antitanque, por su sigla en inglés.
 At the Gates, grupo musical sueco de death metal.
 ATG, en genética, el triplete que codifica el aminoácido metionina en el ADN.
 El triplete de ADN que codifica el codón de inicio.
 André Roussimoff, luchador profesional y actor francés, por la sigla de su apodo en inglés André the Giant.
 Agente de transferencia de genes.

Siglas